Piguet peut faire référence à :

Patronyme 

 Alice Piguet (1901-1993), écrivain de langue française, auteur de romans pour la jeunesse ;
 Anne-Marie Piguet (1916-2010), épouse Ulrich Im Hof. Juste parmi les Nations. Risoux, (Suisse).
 Charles Piguet (1887-1942), ferronnier d'art lyonnais ;
 Gabriel Piguet (1887-1952), évêque de Clermont ;
 Jean-Claude Piguet, écrivain et éditeur vaudois ;
 Marie-José Piguet (1941-), écrivain vaudoise ;
 Michel Piguet (1932-2004), hautboïste et pédagogue suisse ;
 Paul Piguet (1907-1998), sportif suisse de haut niveau ;
 Paul Piguet (1891-1981), compositeur suisse ;
 Robert Piguet (1898-1953), couturier et créateur de parfums vaudois ;
 Rodolphe Piguet (1840-1915), graveur et peintre suisse ;
 Roland Piguet (1921-1984), écrivain suisse, auteur de nombreux romans policiers et d'espionnage.

Entreprises 
 Audemars Piguet, manufacture de haute horlogerie ;
 Établissements Piguet, entreprise de construction de locomotives ;
 Banque Piguet Galland, banque privée, du groupe BCV.
 Entreprise Piguet, ferronnerie d'art située à Lyon.

Homonymie de patronyme
Patronyme suisse